Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1964.

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 1. bis 12. August 1964, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 18. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1964)

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1964